Ири́на Васи́льевна Па́влова:
 Павлова, Ирина Васильевна (1908 — ?) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Павлова, Ирина Васильевна (род. 1954) — российский киновед, кинокритик, сценарист.